Jan Nepomuk Vent, Tsjechisch componist en hoboïst
 Jan Jacobus Went, Nederlands reactorfysicus, drijvende kracht achter de KEMA Suspensie Test Reactor